Modelul SR-101, produs începând cu anul 1954 la Uzinele "Steagul Roșu" din Brașov, România, a fost înlocuit, începând cu anul 1960 (în 1958 a început dezvoltarea noilor modele, inspirate după modelele americane, din aceeași clasă - medium-light), de modelul SR 131 Carpați, sarcină utilă 3 to (4x2, axă spate cu roți duble, prinderea jantei cu 6 prezoane). Cabina acestor modele a fost proiectată de francezii de la Chausson Plant, motorul fiind un V8, benzină, dezvoltat pe baza unei licențe Ford Y-block, de 5025 cmc, 140 CP, cutie de viteze cu 4 trepte, treptele 2, 3 și 4 fiind sincronizate.
În paralel cu modelul SR 131 Carpați, din anul 1962, a intrat în fabricație și modelul SR 132 Carpați, sarcină utilă 2,5 to (4x4, osie spate cu roți simple, prinderea jantei cu 6 prezoane, cutie de transfer cu 2 trepte nesincronizate, fără diferențial central).

Caracteristici
 Motor tip SR-211 8 cilindri în V la 90°, pe benzină, 
 Capacitate: 5025 cmc. 
 Alezaj/Cursă: 97/85 mm
 Raport compresie: 6.7:1
 Puterea maximă 140CP/3600rpm, 
 Cuplu maxim: 320Nm/2100 - 2500 rpm 
 Greutate motor: 344 kg
 Distributie: OHV, ax cu came in bloc actionat prin pinioane de catre arborele cotit.

Vezi și
 Întreprinderea de Autocamioane Brașov
 Listă de vehicule rutiere produse în România

Legături externe
 Situl oficial ROMAN Brașov

Autocamioane